Order Narodowy (Mali)
 Order Narodowy (Niger)

Zobacz też